El gabinete de Jorge Serrano Elías entró en funciones el 14 de enero de 1991 y finalizó el 1 de junio de 1993 debido al golpe de Estado de ese año. Importante aclarar que del 1 al 6 de junio de ese mismo año Gustavo Espina Salguero, vicepresidente de la República, ejerció como Presidente interino con el mismo gabinete, constitucionalmente le tocaba a él ejercer la presidencia hasta el final del mandato pero por resolución de la Corte de Constitucionalidad fue inhabilitado.

Este gabinete fue precedido por el Gabinete de Vinicio Cerezo Arévalo  y sucedido por el Gabinete de Ramiro De León Carpio.

Composición

Referencias 

Gobierno de Guatemala
Política de Guatemala